dawne gminy:
 gmina Werba  – dawna gmina, powiat dubieński, woj. wołyńskie
 gmina Werba  – dawna gmina, powiat włodzimierski, woj. wołyńskie